Seznam naselij v Sloveniji, imena na V.

Seznam

Viri
 

V